Гелиограф может означать:

 Гелиограф — разновидность оптического телеграфа.
 Гелиограф — в метеорологии и климатологии — прибор для автоматической регистрации продолжительности солнечного сияния в течение дня.
 Гелиограф — телескоп для наблюдения за Солнцем.

См. также 
 Гелиография — ранний фотографический процесс, изобретённый Нисефором Ньепсом в 1822 году.